

Astronomia
 9000 Hal – asteroide della fascia principale

Aziende
 Hindustan Aeronautics (HAL) – principale azienda aerospaziale indiana
 HAL Laboratory – produttore di videogiochi giapponese

Cinema
 Hal – film d'animazione giapponese del 2013, di genere sentimentale

Codici
 HAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Halali (Namibia)
 hal – codice ISO 639-3 della lingua halang

Geografia
 Hal – nome francese di Halle, comune del Brabante Fiammingo (Belgio)

Informatica
 Hardware abstraction layer (HAL) – strato software che nasconde le differenze hardware ai livelli più alti
 HAL – software per gestire le differenze hardware

Musica
 HΛL – gruppo musicale giapponese
 Hal – gruppo musicale irlandese

Onomastica
 Hal – ipocoristico del nome proprio di persona inglese Harry

Altro
 Hal – concetto del sufismo
 Hal. – abbreviazione locale di halier, il centesimo della Corona slovacca
 HAL 9000 – nome di un computer dotato di intelligenza artificiale apparso in 2001: Odissea nello spazio